Arlinghaus ist der Familienname folgender Personen:
 Franz-Josef Arlinghaus (* 1960), deutscher Historiker
 Olaf Arlinghaus (* 1967), deutscher Autor
 Robert Arlinghaus (* 1975), Fischereiökologe und Hochschullehrer